Um espaço intersticial ou interstício é um espaço entre estruturas ou objetos. Em particular, intersticial pode se referir a:

Biologia
 Célula intersticial, qualquer célula que se encontra entre outras células
 Ceratite intersticial
 Cistite intersticial
 Colagenase intersticial, enzima que quebra as ligações peptídicas do colágeno
 Dermatite granulomatosa intersticial
 Doença pulmonar intersticial
 Fluido intersticial, uma solução que banha e envolve as células de animais multicelulares
 Gravidez intersticial
 Infusão intersticial
 Interstício, o espaço contíguo cheio de líquido existente entre a pele e os órgãos do corpo
 Nefrite intersticial
 Tumor de células intersticiais

Outros usos
Descrever os espaços dentro do material particulado, como areias, cascalhos, pedras, grãos, etc. que se encontram entre as partículas discretas. 

 Arte intersticial
 Condensação intersticial, na construção
 Local intersticial, na química
 Defeito intersticial, na química
 Espaço intersticial (arquitetura)
 Interstícios (Catolicismo)
 Página da web intersticial, na computação
 Programa de televisão intersticial, na programação de televisão
 Revolução intersticial, na política

Desambiguação